Frauenkogel kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Frauenkogel (berg), Steiermark, Politischer Bezirk Graz-Umgebung, 
 Frauenkogel (bergstopp i Österrike, Kärnten), Politischer Bezirk Villach Land, 
 Frauenkogel (bergstopp i Österrike, Steiermark, Graz Stadt), 
 Frauenkogel (bergstopp i Österrike, Salzburg), Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau, 

Robotskapade Österrikeförgreningar